

Geografia 
 Zerbo – comune italiano della provincia di Pavia in Lombardia

Persone 
 Fréjus Zerbo – cestista burkinabé con cittadinanza ivoriana 
 Gabriele Zerbo o Zerbi – medico, anatomista e accademico italiano
 Jean Zerbo – cardinale e arcivescovo cattolico maliano 
 Joseph Ki-Zerbo – politico e storico burkinabé
 Lassina Zerbo – politico, geofisico e ricercatore burkinabé
 Saye Zerbo – politico e militare burkinabé